Kanalhafen steht für:

Hafen:
 Kanalhafen (Frankenthal)
 Kanalhafen Magdeburg

Ortschaft:
 Kanalhafen (Rheine), Stadtteil von Rheine, Nordrhein-Westfalen, Deutschland